Les Gouvernements de Charles Konan Banny sont une série d'équipes ministérielles formées par Charles Konan Banny en 2005 et 2006 dans l'exercice de ses fonctions de Premier ministre de Côte d'Ivoire :

 Gouvernement Charles Konan Banny I en 2005
 Gouvernement Charles Konan Banny II en 2006

Banny